Roble común puede referirse a los siguientes artículos:

 Quercus petraea, o roble albar; o
 Quercus robur, o carballo.